Cimitero centrale di Friedrichsfelde – cimitero a Friedrichsfelde
 Cimitero centrale di Vienna – cimitero a Vienna